Quadt und Hüchtenbruck oder Quadt von Hüchtenbruck ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred von Quadt und Hüchtenbruck (1862–1928), deutscher Generalleutnant 
 
 Ludwig von Quadt von Hüchtenbruck (1779–1849), deutscher Generalleutnant